

Cinema
 Selena – film di Gregory Nava del 1997

Musica
 Selena – album dell'omonima cantante del 1989
 Selena – colonna sonora dell'omonimo film del 1997

Onomastica
 Selena – variante del nome proprio di persona Selene

Persone
 Selena – cantante statunitense

Personaggi immaginari
 Selena – personaggio del Ciclo dell'Eredità

Pagine correlate 
 Selene (disambigua)